Le championnat du monde de snooker 2010 a lieu du 17 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix

Tableau final

Centuries du tournoi final (60) 

 146, 131, 122, 101, 100 Mark Allen
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Graeme Dott
 142, 117, 108, 106, 104, 103 Mark Selby
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Neil Robertson
 137, 120, 103 Ding Junhui
 128, 108, 100 Shaun Murphy
 128, 102 Steve Davis
 127, 103 Liang Wenbo
 127 Stephen Lee
 122, 104, 100 Ali Carter
 121, 115, 114, 106 John Higgins
 121 Stephen Hendry
 120, 114 Stephen Maguire
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 116, 103, 102 Martin Gould
 115 Mark Williams
 112 Michael Holt
 112 Marco Fu
 107 Tom Ford

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2010
Snooker
Snooker 2010
Sport en Angleterre en 2010
Snooker en 2010
Sport en avril 2010
Sport en mai 2010